Der Kanton Solre-le-Château war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Avesnes-sur-Helpe, im Département Nord und in der Region Nord-Pas-de-Calais; sein Hauptort war Solre-le-Château. Vertreter im Generalrat des Departements war zuletzt von 2004 bis 2015 Philippe Lety.

Der Kanton Solre-le-Château hatte 9232 Einwohner (Stand: 1. Januar 2012).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 16 Gemeinden:

Solrelechateau
Aufgelöst 2015